Termenul „Lippe” se poate referi la:

 Lippe, un district rural (Kreis) din Germania
 Râul Lippe
 Principatul Lippe, un stat istoric al Germaniei
 Departamentul Lippe, un departament organizat în teritoriul Germaniei ocupate de către Imperiul Francez